Katafygio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katafygio (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Katafýgio (ort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Kozánis, 

Robotskapade Greklandförgreningar